BUK peut faire référence à :
  ;
 Bukidnon, selon la norme ISO 3166-2:PH des subdivisions territoriales des Philippines ;
 Bayero University Kano, une université située à Kano, dans l’État de Kano, au Nigéria.

Toponymie 
Buk est un toponyme qui peut désigner :

 Buk, un arrondissement de la ville métropolitaine d'Ulsan ;

 Buk, une localité de la municipalité de Pleternica, dans le comitat de Požega-Slavonie ;

 Buk, l'ancien nom du village de Paranesti, dans la nome de Dráma ;

 Bük, une ville de Hongrie ;

 Buk, une gmina de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Buk, une ville de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Buk, un village de la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Buk, un village de la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Buk, un village du powiat de Goleniów, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;
 Buk, un village du powiat de Police, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;

 Buk, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Buk, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Divers 
Buk peut aussi désigner :
 9K37 Buk et 9K38 Buk-M1-2, des systèmes de missiles russes ;
 Buk, un tambour coréen.

Homonymie de localités en  Tchéquie